Hockenjos ist eine Bezeichnung für

 Christian Hockenjos (* 1963), Direktor von Borussia Dortmund 
 Ernst Hockenjos (1872–1949), Schweizer Hochschullehrer für Zahnmedizin
 Fritz Hockenjos (1909–1995), deutscher Forstdirektor
 Hockenjos (Komödie), Theaterstück von Jakob Wassermann